Керим Хаджиевич Дурдымурадов () — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1964 году в Ашхабаде.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1986 году окончил Туркменский государственный университет имени Махтумкули.

Карьера 
1986—1992 — математик, инженер-программист, заведующиq отделом по разработке автоматизированных систем Республиканского хозрасчетного вузовского центра при ТГУ.

1992 — специалист расчётного центра Абаданского филиала Государственного акционерно-коммерческого банка «Туркменбаши».

1992—2001 — на различных инженерных должностях в Центральном банке Туркменистана.

2001—2003 — начальник управления автоматизации Акционерно-коммерческого банка «Гарашсызлык».

2003—2005 — начальник управления автоматизации и программирования Министерства экономики и финансов Туркменистана.

2005—2007 — заместитель директора и представитель фонда, директор хозяйственного общества «Акойли» Международного фонда Сапармурада Туркменбаши.

2007 — директор производственного предприятия «Акойли» ассоциации «Туркменгаллаонумлери».

2008 — начальник управления компьютерных технологий и информаций Министерства экономики и финансов Туркменистана.

2008—2013 — заведующий сектором изучения и внедрения передового мирового опыта отдела строительства и внедрения передового опыта Кабинета министров Туркменистана.

20.09.2013 — 04.03.2016 — председатель Государственного комитета Туркменистана по туризму.

04.03.2016 — 08.12.2017 — председатель Главной государственной службы «Туркменстандартлары».

08.12.2017 — 26.01.2018 министр промышленности Туркменистана.

С 26.01.2018 года – заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана>.

Награды и звания 
 медаль «Magtymguly Pyragy»
 юбилейная медаль «Garașsyz, Baky Bitarap Turkmenistan»
 юбилейная медаль «Türkmenistanyn Garașsyzlygynyn 25 yyllygyna»

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции отчества и фамилии 
 Фамилия: Дурдымырадов
 Имя:     Керим
 Отчество: Хаджыевич

Примечания

Ссылки 
 https://www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=category&id=1280&Itemid=1227&lang=ru
 http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=10516
 https://turkmenportal.com/blog/6952
 https://www.astrobl.ru/news/87832
 http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article10410&cat11

Литература 
 Газета "Нейтральный Туркменистан" №24-25 (28726-28727) 28 января 2018 года. С.2.

Министры Туркменистана
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана